Le mot Tirpitz peut renvoyer : 
 Alfred von Tirpitz, amiral allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Cuirassé allemand de la Seconde Guerre mondiale baptisé en son honneur ;
 , un musée consacré au Mur de l'Atlantique au Danemark.

Homonymie de patronyme